Nevenvorm van de voornaam Albert (voornaam)
 Voormalige rivier bij Appingedam, zie Heekt